George Story kan syfta på bland andra:

* George Henry Story (1835–1922), amerikansk konstnär
 George Warter Story (1664–1721), engelsk kyrkoman